Осјечко-барањска жупанија се налази у источној Хрватској, а обухвата подручје средње и источне Славоније, те Барању.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 259.481 становника.

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 305.032 становника.

Заузима површину од 4.152 -{km²}- и по попису из 2001. године има 330.506 становника што је 7,54% укупног броја становништва Хрватске. Од тога су 83,89% Хрвати, 8,73% Срби, 2,96% Мађари, 2,64% остали и 1,78% неопредељени).

Број становника по пописима

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Референце

Спољашње везе 

 

Осјечко-барањска жупанија